Jane (personagem) — da série Twilight
Jane Porter (Tarzan) — por vezes chamada apenas Jane
"Jane" (canção) — da banda Century
Jane (banda) — banda alemã

Desambiguação